Laurie steht für:

 Laurie, französische Gemeinde im Département Cantal
 Laurie (Name), Vor- und Familienname
 Laurie Island, Insel in der Gruppe der Südlichen Orkneyinseln in der Antarktis
 Laurie Records, US-amerikanisches Plattenlabel
 Laurie Point, östliche Landspitze einer kleinen Insel nahe der Südküste des westlichen Endes von Südgeorgien

Siehe auch:
 Lawrie
 Lowry
 Delphine LaLaurie